Chebyshev is:
De achternaam van de wiskundige Pafnoeti Tsjebysjev
Een korte aanduiding van de Chebyshev-polynoom die zijn naam draagt